Сент-Круа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 85 км на північ від Тулузи, 25 км на південний захід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2016 року Сент-Круа, Бельмонте, Лебрей, Монкюк i Вальпрійонд було об'єднано в новий муніципалітет Монкюк-ан-Керсі-Блан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Круа на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Круа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Круа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Круа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Круа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лот